Анатолий Николаевич Евтушенко (род. 1 сентября 1934, Горловка, Донецкая область, Украинская ССР, СССР) — заслуженный тренер СССР по гандболу. Более 20 лет возглавлял мужскую сборную СССР по гандболу, дважды приведя её к золоту Олимпийских игр (1976, 1988), а также к золоту чемпионата мира (1982).

Биография

Карьера игрока 
В качестве игрока был чемпионом СССР и дважды — серебряным призёром. Мастер спорта СССР.

Карьера тренера 

В качестве тренера МАИ 6 раз (1968, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975) привёл клуб к чемпионству, 7 раз (1969, 1973, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980) привёл клуб к серебру и один раз (1987) — к бронзе.

В 1968 году студенческая сборная СССР под руководством А. Евтушенко стала чемпионом мира.

В 1969—1990 годах возглавлял сборную СССР, которая под его руководством страны стала олимпийским чемпионом Монреаля-1976 и Сеула-1988, серебряным призёром московской олимпиады 1980 года. Сборная СССР была чемпионом мира 1982 года и серебряным призёром чемпионата мира 1978 года и чемпионата мира 1990 года.

Автор книги «С мячом в руке» (1986).

После 1990 года 
После распада СССР работал в Германии с клубом в ТСВ Мильбертсхофен в сезоне 1992/93. Привёл команду к серебру национального первенства и вывел её в финал Кубка ИГФ.

Работая в Кувейте, он привёл сборную к победе на чемпионате Азии и получению путёвки на Олимпиаду-1996.

В Австрии он работал с «Хипо Нидеростеррайх» и женской сборной страны.

Награды 
В 1976 году он получил звание «Заслуженный тренер СССР», тогда же был награждён золотой медалью союзного спорткомитета «Лучшему тренеру страны». Тренер Евтушенко имеет учёную степень кандидата педагогических наук.

Ссылки 
 Тренеру Евтушенко семьдесят пять лет!
 

Гандболисты СССР
Заслуженные тренеры СССР
Гандбольные тренеры
Гандбольные тренеры СССР
Игроки ГК МАИ